Ривер Риџ има више значења:
 Ривер Риџ (Флорида)
 Ривер Риџ (Луизијана)